Rodlauer ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Rodlauer (* 1966), österreichischer Skispringer und Skisprungtrainer
 Tobias Rodlauer (* 2000), österreichischer American-Football-Spieler